Руфус — фамилия и имя римского происхождения ( — рыжий).

Персоналии 
 Вильгельм II Руфус — король Англии (1087—1100)
 Руфус, Милан (1928—2009) — словацкий поэт и переводчик
 Руфус Дэниел Айзекс (1860—1935) — вице-король Индии (1921-25)
 Руфус Филипп Айзекс (1914—1981) — американский математик
 Руфус Уилмот Гризуолд (1815—1857) — американский поэт и критик
 Руфус Джонсон (Bizarre) (род. 1976) — американский рэпер
 Руфус Кинг (1755—1827) — американский политик и дипломат
 Руфус Сьюэлл (род. 1967) — британский актёр
 Руфус Уэйнрайт (род. 1973) — американо-канадский музыкант
 Руф — апостол от 70

Вымышленные персонажи 
 Руфус Скримджер — министр магии из серии книг о Гарри Поттере
 Руфус — 13 апостол-негр в фильме Догма

Топоним 
 Руфус — город в округе Шерман (штат Орегон, США)
  — река в регионе Риверина, штат Новый Южный Уэльс, Австралия.

Другое 
 Rufus — американская музыкальная группа
 Rufus — приложение для форматирования и создания загрузочных USB-накопителей
 «» () — канадский фильм ужасов 2012 года

См. также 
 Руф
 Руфина (имя)